Бордо дел Канал има више значења:

 Бордо дел Канал (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бордо дел Канал, Калзада Франсиско Виљануева (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику